Ву́лиця Університе́тська — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Університетська — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Мелітополі.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Чернівці
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Університетська — вулиця в місті Ужгород.
Вулиця Університетська — вулиця в місті Слов'янськ.

У світі

У світі 

 Вулиця Панепістиміу — вулиця в Афінах, Греція.

Вулиці